Mixe (volk), een volk in Mexico
 Mixe (taal), de taal van dat volk